Lontrense – abitanti di Lontra (Minas Gerais)
Lontrense – abitanti di Lontras